Уилинг () — многозначный термин.

Топонимы 
 Уилинг — город в штате Западная Виргиния.
 Уилинг — город в штате Иллинойс.
 Уилинг — остров в реке Огайо.

См. также 
 Уилинг-Крик
 Уиллинг